Колима може да се отнася до:
 Колима, река в Русия
 Колима (регион), регион в Русия при едноименната река
 Колимска магистрала, федерален автомобилен път Р504 в Русия
 Колима (вулканичен комплекс), вулканичен комплекс в Мексико
 Колима (вулкан), вулкан в Мексико
 Колима (щат), щат в Мексико
 Колима (Мексико), град в Мексико